Vinod Khanna (Pesjawar, 6 oktober 1946 - Mumbai, 27 april 2017) was een Indiaas acteur en filmproducent die voornamelijk in de Hindi filmindustrie werkte en politicus.

Biografie
Khanna, die aan het begin van zijn carrière vooral karakterrollen en schurkenrollen speelde, ontwikkelde zich in de jaren zeventig tot een van de meest succesvolle acteurs in Bollywood. Hij brak door in 1971 met Mere Apne. Daarna volgden andere hits als Parvarish (1977), Amar Akbar Anthony (1977), Muqaddar Ka Sikandar (1978), The Burning Train (1980) en Qurbani (1980).

In 1982, op het hoogtepunt van zijn carrière, trok hij zich enige tijd terug uit de filmindustrie en woonde enkele jaren bij zijn goeroe Osho Rajneesh. Halverwege de jaren tachtig pakte hij zijn filmcarrière weer op. Na zijn terugkeer leverde hij opnieuw hit films als Insaaf, Satyamev Jayate, Chandni, Jurm en Dayavan. In 1997 besloot Khanna de politiek in te gaan, na deze tijd waren zijn films in aantal sterk verminderd.

Op 27 april 2017 stierf Khanna aan blaaskanker in Mumbai.
Hij liet 4 kinderen achter, onder wie acteurs Akshaye Khanna (met wie hij in Himalay Putra te zien is) en Rahul Khanna.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur